Константин Михайлович Гусев:
 Гусев, Константин Михайлович (1906—1942) — советский военачальник, командующий военно-воздушными силами Дальневосточного фронта, генерал-лейтенант авиации.
 Гусев, Константин Михайлович (1916—1980) — советский поэт, переводчик и публицист.